Kifisia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Kifisia, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Kifisiá, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,

Tanzania 

 Kafisia, vattendrag, Katavi,